Spike Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien:
 Spike Island (Tasmanien), in Tasmanien

in England:
 Spike Island (Bristol), im Hafen von Bristol
 Spike Island (Cheshire), in der Mündung des River Mersey

in Irland:
 Spike Island (Irland), in der Bucht von Cork

in Indien:
 Spike Island (Indien), Insel der Andamanen Gruppe

in den Vereinigten Staaten:
 Spike Island (Cordova), in Cordova, Alaska

Spike Island steht für:
 Spike Island, früherer Name für Northumberland Heath, Gemeinde in London Borough of Bexley